Der Gyeongnam FC ist ein Fußballfranchise aus Changwon, Südkorea. 2015 spielt das Franchise in der K League Challenge, der zweithöchsten Spielklasse Südkoreas.

Geschichte 
Gegründet wurde das Franchise 2005 und trat der K-League als 14. Mannschaft im Jahre 2006 bei.

Die Saison 2007 war die bisher erfolgreichste für die Mannschaft. In der Regulären Saison wurde sie 4. und qualifizierte sich für die Playoffs. Dort wurde das Franchise Dritter.

Ansonsten belegte die Mannschaft bisher immer Plätze im vorderen Mittelfeld.

Im Südkoreanischen Pokal waren die bisher größten Erfolge für das Franchise zwei zweite Plätze (2008, 2012).

Erfolge

National 
 K League 1
 Vizemeister: 2018
 Korean FA Cup
 Finalist: 2008, 2012
 K League 2
 Meister: 2017

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Changwon-Fußballcenter in Changwon aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 15.116 Personen.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: 26. Juni 2022

Trainer

Saisonplatzierung

Ausrüster und Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website
 Gyeongnam FC auf ROKfootball.com
 Gyeongnam FC bei transfermarkt.de
 Gyeongnam FC bei soccerway.com

Einzelnachweise 

Südkoreanischer Fußballverein
Sport (Changwon)